Bergung ist allgemein, die lokale Verlagerung eines Objektes in einer gegebenen Situation, unter zur Hilfenahme von entsprechenden Mitteln (Werkzeuge, etc). Damit steht die Bergung in Beziehung zum Begriff des „Transportes“, also der Ortsveränderung von Objekten vermittels von Transportmitteln. Der Begriff wird in folgenden Zusammenhängen verwendet:

 Bergung (Technische Hilfe), je nach Definition als Befreiung von Personen oder von Sachgütern und Toten
 Bergung (Seefahrt), als jede Art von Hilfeleistung auf See
 Bergung in der Archäologie, Freilegung und wissenschaftliche Dokumentation von archäologischen Funden (z. B. Blockbergung)